Saint-Pierre-des-Ifs ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pierre-des-Ifs (Calvados)
 Saint-Pierre-des-Ifs (Eure)